Albschoss ist eine veraltete Bezeichnung für:
Rheuma
Hexenschuss